Northamptonshire League 1898–99 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga Northamptonshire League, som i dag hedder United Counties League. Turneringen blev vundet af Northampton Town FC, som dermed vandt ligaen for første gang, og som efter sæsonen blev valgt til Midland League.

Resultater

Division 1

Division 2

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Northamptonshire League - 1895-1934  
 RSSSF - England - Lower Level Leagues - Lists of Champions - United Counties League

Noter 

Sæsoner i United Counties League
Fodbold i 1898
Fodbold i 1899